Geslo je lahko:

 Geslo - glavno vodilo neke osebe, organizacije ali gibanja (sopomenka slogan ali moto)
 Geslo (računalništvo) - v računalništvu zaporedje znakov za namen avtentikacije
 geslo (publicistika) - vsebinska enota enciklopedij, leksikonov, slovarjev in podobnih referenčnih del